Кляжи —     деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Усвятская волость».

География 
Находится на юге региона, в северо-западной части района, в лесной местности, на реке Кляжа.

Уличная сеть не развита.

История 
В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ  деревня Кляжи вошла в состав образованного муниципального образования Усвятская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Ссылки 
Кляжи на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района